Автолетучка (иногда называемая как «Вахтовка») — транспортный безрельсовый автомобиль на колёсном или гусеничном ходу с двигателем внутреннего сгорания.

В большинстве случаев автолетучка создаётся на базе грузовых автомобилей повышенной проходимости, оборудуется фургоном для перевозки людей, приспособлений, инструмента, материалов, запасных частей.

Машина предназначена для оперативной доставки бригад электромонтёров, путевых рабочих, строителей, нефтяников, газовиков, связистов к месту производства ремонтных, восстановительных, монтажных работ, бурильных и других работ.

Ссылки 
 Передвижные средства

Литература 
 

Грузовые автомобили